Червянка — название населённых пунктов в России:

 Червянка — село в Троицком районе Алтайского края.
 Червянка — село в Чунском районе Иркутской области.
 Червянка — деревня в Омутинском районе Тюменской области.